Riacho Ipuçaba é um pequeno rio que nasce na Serra da Ibiapaba e desemboca no rio Jatobá, no sertão cearense. Ao longo de sua trajetória, o riacho forma diversas cachoeiras, sendo a principal delas a Bica do Ipu, queda d'água de 130 metros, principal atração turística da cidade de Ipu, ao norte do estado do Ceará.

Ipuçaba
Geografia de Ipu